Storani, apellido, puede hacer referencia a:

Conrado Storani, político argentino; o
Federico Storani, político argentino, hijo del anterior.